Sand Spring ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Sand Spring (Iowa)
 Sand Spring (Kansas)
 Sand Spring (Maryland)
 Sand Spring (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Sand Springs